Acería puede referirse a:
 La acería o siderurgia; técnica del tratamiento del mineral de hierro para obtener diferentes tipos de éste o de sus aleaciones.
 La acería o azaría; servicio militar que, en las comarcas fronterizas a terrenos ocupados por moros, prestaban los pueblos en la Edad Media para proteger el corte de maderas.

Enlaces externos